Boffalora d'Adda – comune della provincia di Lodi
 Boffalora sopra Ticino – comune della città metropolitana di Milano
 Boffalora – località (non frazione) di Madesimo in provincia di Sondrio
 Boffalora – frazione di Pietra de' Giorgi in provincia di Pavia
 Boffalora – frazione di San Damiano al Colle in provincia di Pavia
 Boffalora – frazione di Cassina Rizzardi in provincia di Como